Gone Baby Gone ou Gone, Baby, Gone peut faire référence à :

 Gone, Baby, Gone, roman policier de Dennis Lehane publié en 1998 ;
 Gone Baby Gone, film américain réalisé par Ben Affleck sorti en 2007, adaptation du roman.

Homonymie de titre